1971 — одна́ ты́сяча девятьсо́т семьдеся́т оди́н — может означать:

 1971 — натуральное число между 1970 и 1972.
 1971 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1971 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1971 год в литературе

В искусстве 
 1971 год в кино
 1971 год в театре
 1971 год в истории изобразительного искусства СССР
 «1971» — документальный фильм об обнародовании материалов о деятельности ФБР в 1971 году (США, )

В музыке 
 1971 год в музыке

В науке 
 1971 год в науке